Мон-Руаяль — французская транскрипция от Mont Royal (Королевская гора). Английский вариант переводится как Маунт-Ройал.

Канада
 Мон-Руаяль — гора, расположенная на территории Монреаля.
 Крест Мон-Руаяль — сооружение в виде креста на вершине Мон-Руаяля.
 Мон-Руаяль (кладбище) — кладбище на склонах Мон-Руаяля.
 Туннель Мон-Руаяль — туннель под горой Мон-Руаяль.
 Плато Мон-Руаяль (Монреаль) — район в Монреале.

Франция
 Шато Мон-Руаяль

Телесериал 
 Мон-Руаяль — канадский телесериал, выпущенный на экран в 1988 году.